Miejscowości w Polsce:
 Żery Bystre
 Żery-Czubiki
 Żery-Pilaki